Urbach (Menteroda), een dorp in de Duitse gemeente Menteroda
 Urbach (Rems), een Duitse gemeente in Baden-Württemberg
 Urbach (Thüringen), een Duitse gemeente in Thüringen
 Urbach (Westerwald), een Duitse gemeente in Rijnland-Palts